Op het Australian Open 2019 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel van woensdag 23 tot en met zaterdag 26 januari 2019 in het Melbourne Park te Melbourne.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste Nederlandse Diede de Groot was de titelverdedigster – zij slaagde erin haar titel te verlengen. In de finale versloeg zij de als tweede geplaatste Japanse Yui Kamiji in twee sets. De Groot wist voor de tweede keer het Australian Open op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde grandslamtitel in het enkelspel.

Er waren nog twee Nederlandse deelneemsters: Aniek van Koot en Marjolein Buis – beiden bereikten de halve finale.

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

 Ranglijstpositie tussen haakjes.

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2019